

Homonymes 
 John Sheldon (1752–1808), chirurgien britannique ;
 John Sheldon (1946–), pilote automobile britannique ;
 John Sheldon, leader syndical britannique ;
 John Sheldon (1865–1933), politicien américain ;

Homonymie de toponyme